Bogusław  peut désigner :

Patronyme
 Bogusław  est un prénom slave

Toponymie
en Pologne
 Bogusław est un village dans la voïvodie de Lublin
 Bogusław est un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale